Silvio Luiz de Oliveira de Paula — futebolista brasileiro, goleiro
 Silvio Luiz — locutor esportivo

Desambiguações de antropônimos